Дурманов:

 Дурманов, Абдусамат Чаршанбиевич  (род. 1965) — советский и узбекский футболист, тренер.
 Дурманов, Николай Дмитриевич (род. 1946) — директор Антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России (2001—2007), руководителем медицинского центра Континентальной хоккейной лиги (2008-2011)
 Дурманов, Рустам Чаршанбиевич (род. 1969) — советский и узбекский футболист.